Корикийские нимфы — в древнегреческой мифологии наяды из Фокиды, жили в  на западном склоне горы Парнас близ Дельф. Дочери Кефиса, бога одноименной реки, впадавшей в Копаидское озеро в Фокиде, или Плиста. Их три:  (), Клеодора и  (). Им молился Девкалион во время потопа. Корикия родила от Аполлона сына Ликора, Клеодора родила Парнаса от Посейдона, Мелена родила от Аполлона Дельфа (см. Мифы Фокиды).

Их изгнал с Парнаса лев, они поселились на острове Гидрисса (позже Кея), затем стали обитать в Карии.

Примечания 

Нимфы
Мифы Фокиды